Niemcy:
 Enger – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Herford

Osoby:
 Anne Enger – norweska polityk
  – norweska pisarka
 Leif Enger – norweski aktor
 Rolf Enger – norweski pisarz

Inne:
 Enger – zamek

Zobacz też:
 Enger Motor Car Company